Dembo peut désigner :
 Dembo, une localité du Burkina Faso ;
 Dembo, une localité du Cameroun ;
 Fennis Dembo (1966-), un joueur américain de basket-ball ;
 Richard Dembo (1948-2004), un réalisateur et scénariste français ;
 Pa Dembo Touray (1980-), un footballeur international gambien ;
 Yelena Dembo (1983- ), une joueuse d'échecs grecque.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme